Javier Paredes puede referirse a:

Javier Paredes Arango, futbolista español.
Francisco Javier Paredes Alonso, historiador español.